Аджита (санскр.: «Непобедимый»):

 Аджита — одно из именований Будды Майтреи.

Имя
 Аджита — мужское имя, например:
 Аджита Кесакамбала (VI—V веках до н. э.) — древнеиндийский мыслитель.
 Аджита — женское имя, например:
 Уилсон, Аджита (1950—1987) — американская актриса.